Charice — первый международный студийный альбом филиппинской поп-певицы Шарис Пемпенгко, изданный 11 мая 2010 года.

Об альбоме 
Первый сингл с альбома, «Pyramid» с участием Ийаза вышел 2 марта 2010 года. Он занял 17 место в британском чарте синглов, став первой филиппинской песней, вошедшей в топ 20 в Великобритании. Также он возглавил американский хит-парад танцевальной музыки 22 мая 2010 года.

Критические отзывы 
Los Angeles Times оставил смешанный отзыв, в котором был хорошо оценён вокал, но музыкальные аранжировки были названы примитивными. Allmusic поставил альбому 3 балла из 5, отметив недостаток сбалансированности в композициях и вокале.
Положительный отзыв дал журнал Billboard.

Список композиций 

Additional notes
 В песне «Reset» есть строки на тагальском языке.

Позиции в чартах 
Альбом дебютировал на 8 месте в чарте Billboard 200; за первую неделю было продано около 43000 его копий в США.

Чарты

Хронология релизов

Примечания 

Альбомы Филиппин
Альбомы на английском языке